Иоганн Кунау (; 1660, Гейзинг — 1722, Лейпциг) — немецкий композитор, органист и музыковед.

Биография 
Иоганн Кунау родился 6 апреля 1660 года в Гейзинге.

Был директором музыки в Лейпцигском университете и кантором в лейпцигской школе Святого Фомы и её хора (был предшественником И. С. Баха в этой должности).

Написал «Tractatus de tetracordo», «Introductio ad compositionem musicalem», «Dispulatio de Triade harmonica», «Две части упражнения на клавире» (1689), «Die Clavierfrüchten in 7 Sonaten» (1696), «Musikalische Vorstellungen einiger biblischen Historien in sechs Sonaten auf dem Klavier zu spielen» (1700). В сонатах Кунау на библейские сюжеты видно стремление к программной музыке в инструментальной области. Форма сопоставленных пьес в сонатах Кунау коленная, а не сонатная в строгом смысле слова.

.

Примечания

Литература 
 Остроумова Н.В. "Иоганн Кунау. Жизнь и творчество музыканта эпохи барокко", Москва, Прест 2003

Ссылки